Galore (video)
 Galore (álbum de Dragonette)
 Galore (álbum de The Cure)

Desambiguação